Тутов — многозначное понятие.

Топоним 
 Тутов — коммуна в земле Мекленбург-Передняя Померания (Германия).
 Тутов — хутор в Волгоградской области (Россия).

Фамилия 
 Тутов, Заур Нажидович (род. 1951) — советский и российский певец.
 Тутов, Николай Дмитриевич (род. 1961) — советский и российский политик и юрист, народный депутат СССР (1989—1991).

См. также